Samuel "Sam" Carrick, född 4 februari 1992 i Markham, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen Toronto Maple Leafs och spelar för deras primära samarbetspartner Toronto Marlies i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Idaho Steelheads i ECHL och Brampton Battalion i Ontario Hockey League (OHL).

Carrick draftades i femte rundan i 2010 års draft av Toronto Maple Leafs som 144:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Sam Carrick, Maple Leafs – Stats – NHL.com
Sam Carrick NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sam Carrick hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Brampton Battalion
Spelare i Idaho Steelheads
Spelare i Toronto Marlies
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Ontario
Födda 1992
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft